

Скульптурні прикраси Карлова моста 

(у напрямку від Малої Країни до Старого Міста празького):

Правий бік  

  Св. Вацлав () (Й. К. Бем - 1858 р.) 
  Св. Ян (Іван) з Мати, св. Фелікс, св. Іван з турком ()  (Ф. М. Брокофф - 1714) 
  Св. Войтех () (Ф. М. Брокофф -1709 р.) 
  Св. Луітгард () (М. Б. Браун - 1710 р.) 
  Св. Мікулаш (Микола) Толентінскій () (Й. Б. Кол - 1708 р.) 
  Св. Вінсент Ферарскій, св. Прокіп  (Ф. М. Брокофф - 1712 р.) 
  Лицар Брунцвік (Скульптор Людвік Шімек - 1884 р.). Статуя на мостовому стовпі, що замінила первинну статую, поставлену в 1506 році в пам'ять вирішення спору про стягнення мита між городянами Старого місця і дворянством. 
  Св. Франциск Асизський () (Е. Макс - 1855 р.) 
  Св. Людмила () (Майстерня М. Б. Брауна - після 1720 р.). Ця статуя була поставлена в 1784 році замість статуї св. Вацлава, роботи Отава Моста (1695-1701 рр.) знищеної повінню в 1784 р.) 
  Св. Франтішек Боргіаш () (Ф. М. Брокофф - 1710 р.) 
  Св. Криштоф (Христофор) () (Е. Макс - 1857 р.) 
  Св. Франтішек (Франциск) Ксаверскій ()  (оригінал - Ф. М. Брокофф - 1711 р., копія - Ч. Восміка - 1913 р.) 
  Св. Йозеф (Йосип) () (Е. Макс - 1854 р.) 
  П'єта () (Е. Макс - 1859 р.) 
  Св. Барбара (Варвара), св. Маркета, св. Алжбета (Єлизавета) () (Ф. М. Брокофф - 1707 р.) 
  Св. Іво () (оригінал - М. Б. Браун - 1711 р., нині перебуває в археологічному відділі виробів з каменю при Національному музеї. Копія - Фр. Гергессел - 1908 р.)

Лівий бік 

  Св. Сальватор (Христа Спасителя), св. Косма, св. Даміан ()(І. О. Майєр - 1709 р.) 
  Св. Віт () (Ф. М. Брокофф - 1714) 
  Св. Филип Бониціус () (М. Б. Манілі - 1714) 
  Св. Каетан () (Ф. М. Брокофф - 1709 р.) 
  Св. Августин () (Й. Б. Кол - 1708 р.) 
  Св. Юда Тадеаш (Тадей) () (І. О. Майєр - 1708 р.) 
  Св. Антонін (Антоній) Падуанський () (І. О. Майєр - 1707 р.)
  Св. Ян Непомуцький ()(найстаріша статуя мосту, створена в 1683 році по малюнку архітектора Д. Б. Матьє. Бронзова статуя і рельєфи були відлиті Й. В. Герольдтом за ескізом М. Раухмюллера і за моделлю Я. Брокоффа). Далі в парапет мосту вставлена мармурова дошка, що позначає місце, звідки нібито у 1393 році був скинутий в річку св. Ян Непомуцький.  
  Св. Норберт, св. Вацлав, св. Зікмунд () (Й. Макс - 1853 р.)
  Св. Ян (Іоан) Хреститель () (Й. Макс - 1853 р.)
  Св. Кирило і св. Мефодій ()  (Карел Дворжак - 1938 р.). Раніше на місці цієї статуї стояла статуя св. Ігнацій (Ігнатія), роботи Ф. М. Брокоффа - 1711 Нині ця статуя знаходиться в археологічному відділі виробів з каменю при Національному музеї.
  Св. Ганна () (М. В. Екл - 1707 р.) 
  Голгофа () (позолочений корпус роботи Ганса Голгера - 1629 р., кам'яні статуї, роботи Е. Макса - 1861 р., напис на давньоєврейською мовою, що прославляють Бога, була створена на гроші, вилучені у богухульствующего єврея як грошового штрафу.) 
  Мадонна зі св. Домініком і Фомою Аквінським (Томаш) ()  (М. В. Екл - 1708 р.) 
  Мадонна зі св. Бернардом ()  (М. В. Екл - 1709 р.)

Див. також 
Карлів міст

Джерела 

 Скульптурные украшения Карлова моста
  Charles Bridge Artists Association 

Архітектура Праги
Історія Праги